Хајд парк има више значења:

Места

У Србији 
 Хајд парк (Београд), парк у Београду

У Енглеској 
 Хајд парк (Лондон), парк у Лондону
 Хајд парк (Лидс), градска област северозападног Лидса
 Хајд парк (Јужни Јоркшир), дистрикт Шефилда

У Сједињеним Државама 
 Хајд парк, Лос Анђелес, Калифорнија
 Хајд парк, Тампа, Флорида
 Хајд парк, Бојзи, Ајдахо
 Хајд парк, Чикаго, Илиноис, део града
 Хајд парк, насеље, округ Кук, Илиноис, припојен граду Чикагу 1889.
 Хајд парк, Бостон, Масачусетс Масачусетс
 Хајд парк, насеље, Минесота
 Хајд парк, Канзас Сити, Мисури
 Хајд парк, Њујорк, град у округу Дучес, Њујорк
 Хајд парк, Охајо, део града Синсинатија
 Хајд парк, Пенсилванија, општина у округу Вестморланд
 Хајд парк, округ Беркс, Пенсилванија
 Хајд парк, Мемфис, Тенеси
 Хајд парк, Остин, Тексас
 Хајд парк, Јута
 Хајд Парк (град), Вермонт
 Хајд Парк (село), Вермонт
 Нови Хајд парк, Њујорк
 Вудборн-Хајд парк, Охајо

У Аустралији 
 Хајд парк, Сиднеј, парк у Новом Јужном Велсу
 Хајд парк (Западна Аустралија), парк у Перту
 Хајд парк, Јужна Аустралија, предграђе Аделаиде
 Хајд парк, Квинсленд, предграђе Таунсвила

У Јужној Африци 
 Хајд парк, Гаутенг, Јужна Африка